Алтата — река в Саратовской области
 Алтата — село, Дергачёвский район, Саратовская область, Россия
 Алтата — железнодорожная станция Приволжской железной дороги